Prius (von ) steht für:

 in der Philosophie das Vorausgehende nach aristotelischer Metaphysik, siehe Prius und Posterius

 Toyota Prius, Automodell des Herstellers Toyota
 Toyota Prius+, die Van-Variante des Prius III von Toyota
 Toyota Prius c, ein Kleinwagen von Toyota